Ара́мбула () — испанская (баскская?) фамилия.
 Арамбула, Арасели (род. 1975) — мексиканская актриса, фотомодель и певица.
 Аранго Арамбула, Хосе Доротео (Панчо Вилья; 1878—1923) — один лидеров повстанцев во время Мексиканской революции (1910—1917).
 Энрикес Арамбула, Рауль (род. 1985) — мексиканский футболист.